Sweet Release (Live), single uit 2003 van het album 'Birds of pray' van de band Live
 Sweet Release (The Coral), lied uit 2018 van het album 'Move Through The Dawn' van de Engelse rockband The Coral
 Sweet Release (Reese Wynans), debuutalbum uit 2019 van toetsenist Reese Wynans